Реве́рсия (от лат. reversio — возвращение, возврат) — многозначный термин, может означать:
 Реверсия (биология) — склонность к возвращению частей со смешанными признаками к исходным родительским формам.
 Реверсия (психология) — психологическая защита, выражающаяся в проигрывании жизненного сценария с переменой в нём мест субъекта и объекта.
 Реверсия (финансы) — возврат имущества первоначальному владельцу.